Benátky est un toponyme qui peut désigner :

Benátky, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Benátky, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Benátky nad Jizerou, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Benátky est aussi le nom de Venise en langue tchèque.

Homonymie de localités en  Tchéquie